Окружна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Окружная улица — улица в Брянске.
 Окружная улица — улица в Иванове.
 Окружная улица — улица в Костроме.
 Окружная улица — улица в Москве.
 Окружная улица — бывшее (до 1967) название улицы Аскольдовцев в Мурманске.
 Окружная улица — улица в Омске.
 Окружная улица — улица в Пензе.
 Окружная улица — улица в Северодвинске.
 Окружная улица — улица в Томске (Родионово).

Крым 
 Окружная улица — улица в Севастополе.

Украина 

 Окружная улица — улица в Днепре.
 Окружная улица — улица во Львове.
 Окружная улица — улица в Одессе.